Gorzków – wieś w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Bochnia 
 Gorzków – wieś w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Wieliczka 
 Gorzków – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Gorzków – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Bogoria 
 Gorzków – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim
 Gorzków –  część miasta i osiedle w Nowym Sączu

Gromady 
 Gorzków (gromada w powiecie krakowskim) (myślenicki/krakowski)
 Gorzków (gromada w powiecie krasnostawskim)

Zobacz też 
 Gorzków Nowy
 Gorzków-Osada
 Gorzków Stary
 Gorzków-Wieś